Гершензо́н — еврейская патронимическая фамилия.

Известные носители:
 Гершензон, Абрам Осипович (1868—1933) — российский и советский педиатр, организатор здравоохранения, брат М. О. Гершензона.
 Гершензон, Герш Меерович (1829—1912) — немецкий миссионер, авантюрист, литератор-публицист, религиозный писатель, переводчик.
 Гершенсон, Джозеф (1904—1988) — американский композитор и дирижёр, музыкальный директор кинокартин.
 Гершензон, Евгений Михайлович (1930—2001) — советский и российский физик, лауреат Государственной премии СССР, сын М. А. Гершензона.
 
 Гершензон, Моисей Яковлевич (Мойше Яковлевич; 1903—1943) — еврейский советский драматург и поэт, актёр киевского ГоСЕТа; писал на идише.
 Гершензон, Сергей Михайлович (1906—1998) — советский генетик, академик АН Украины, сын М. О. Гершензона.
 Гершензон-Чегодаева, Наталья Михайловна (1907—1977) — советский искусствовед, дочь М. О. Гершензона.
 Голков, Виктор Игоревич (первоначальная фамилия Гершензон; род. 1954) — русский поэт.